Adam Sowiak – polski żołnierz, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Edward Sowiak (1923–1945) – polski milicjant, patron ulicy w Oborniku
 Stefan Sowiak (1907–1959) – polski piłkarz